Quinto Fabio Vibulano puede hacer referencia a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Quinto Fabio Vibulano (cónsul 485 a. C.).— Cónsul en los años 485 y 482 a. C.
 Quinto Fabio Vibulano (cónsul 467 a. C.).— Cónsul en los años 467, 465 y 459 a. C.
 Quinto Fabio Vibulano (cónsul 423 a. C.).— Cónsul y tribuno consular.